Santa Comba kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Waku Kungo, kommun, Cuanza Sul, 
 Uacu Cungo, ort, Cuanza Sul,

Portugal 

 Santa Comba (freguesia i Portugal, Guarda, Seia), 
 Santa Comba (freguesia i Portugal, Guarda, Vila Nova de Foz Côa), 
 Santa Comba (freguesia i Portugal, Viana do Castelo), Ponte de Lima,

Spanien 

 Santa Comba (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Santa Comba (kommun i Spanien, Galicien, Provincia da Coruña, lat 43,02, long -8,82), 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar